«Прости меня моя любовь» — второй студийный альбом певицы Земфиры. Релиз состоялся 28 марта 2000 года. Иногда альбом сокращённо зовут «П. М. М. Л.» — именно так отмечена заглавная песня в трек-листе. Альбом стал самым продаваемым диском в России в 2000 году. По продажам превысил отметку в полтора миллиона экземпляров.

В 2010 году альбом занял 43-е место в списке «50 лучших русских альбомов всех времён», составленный журналом «Афиша» по итогам опроса молодых российских музыкантов.

Об альбоме

История создания 
В августе 1999 года на «Beethoven Street Studio» было закончено сведение и мастеринг второго альбома группы.

За день до начала студийных сессий Земфира сказала, что ей «хотелось бы сделать акцент на том, что не стоит ждать „Икры № 2“, — Это я говорю для подстраховки. Кроме того, я не прекращу бороться со сравнениями с Лагутенко… Продюсировать свой второй альбом я буду исключительно сама». Земфира также сказала, что собиралась включить несколько из восьми песен, написанных в Уфе. Генеральный директор REAL Records Алёна Михайлова комментировала процесс работы над пластинкой: «Она вникает во все детали происходящего. Она может часами просиживать с дизайнером, выбирая какую-то фотографию, которая пойдёт в дизайн буклета её нового альбома. Она может месяцами думать над названием этого альбома. Замечательно то, что она такое внимание уделяет каждой детали, связанной с выходом альбома». Общее звучание альбома, которое не удовлетворяло саму Земфиру, повлияло на запись третьего студийного альбома «Четырнадцать недель тишины», основной задачей в работе над которым стояло доведение аранжировок до совершенных.

Релиз и продвижение 
28 марта 2000 состоялся релиз альбома «Прости меня моя любовь». На презентации альбома «Нашему радио» Земфира призналась, что хотела назвать этот альбом «Эндорфины» — гормоны счастья, но решила, что это «будет выглядеть слишком по-медицински».

С альбома было выпущено пять радио-синглов: «Искала», «Созрела», «П. М. М. Л.», «Не отпускай», «Хочешь?», а также три видеоклипа на песни «Искала», «Хочешь?», «П. М. М. Л.». Музыкальное видео «Искала» с момента выхода в ротацию в феврале 2000 года держится в пятёрке клипов канала «MTV-Russia» очень долго.

Песни 
«Шкалят датчики»

Песня посвящена участникам-мужчинам группы Земфиры и затрагивает острые социальные проблемы (наркоманию), продолжая линию первого альбома (песня «СПИД»). Сама певица говорила о позитивном настроении песни: «мне кажется она там весело легла. Главное, чтоб музыка несла какое-то настроение. Этот кусок несёт определённое настроение — такое, вот знаешь, представляешь, тапёра в смокинге».

«Zero»

Песня написана ещё до выхода первого альбома. Земфира также отмечала, что это вторая песня, написанная после «Снег». У песни было 18 различных вариантов аранжировок.

«Созрела»

Земфира отмечала, что лирика песни о половом созревании, порнографии и о её поиске в Интернете: «Ну такая тема — волнующая. 90 процентов людей лезет в Интернет исключительно за порно. И все об этом молчат… А что в этом такого? Порно. Никакого секрета нет. Все же знают это».

«Хочешь?»

Несмотря на то, что альбом был записан в 2000 году, песня «Хочешь?» в исполнении Людмилы Гурченко попала в цикл новогодних музыкальных телефильмов «Старые песни о главном», состоявшем в основном из популярных советских песен. Впоследствии песня была включена в репертуар Людмилы Марковны и часто исполнялась ею на концертах. В 2011 году Людмила Гурченко сняла на эту песню видеоклип, ставший последним в творчестве знаменитой актрисы.

«Рассветы»

Лирика песни рассказывает о поиске идеалов.

«Город»

Эту песню певица посвятила своему родному городу Уфе и его жителям.

«Ненавижу»

Песня вдохновлена фразой «ненавижу», когда певице пытались навязать звучание органа во время сессионной записи.

«Сигареты»

Земфира написала эту песню, когда думала о своих личных проблемах, в том числе о курении.

«Доказано»

Песня написана Земфирой, когда та увидела девушку в метро, читающую Набокова: «В данном случае фраза „верёвочки связаны“ — это цепь событий восстановлена. Была, действительно, девушка, которая читала Набокова. Ну я прямо в метро и написала пока ехала. Вот это был конкретный эпизод — то что вот девушка сидела, читала Набокова, чем меня удивила — в метро обычно другое чтиво читают. И потом у меня, знаешь, как у Шерлока Холмса метод дедукции. Она читает, я сразу чего-то вспомнила как я его читала. А читала я его дома.. А дома он у меня стоял там-то… А на кухне стояла мама. И вот, ну, такая цепочка и вот верёвочка связана и все…».

«П. М.М. Л.»

Песня возникла из фразы, которую Земфира где-то постоянно слышала: «Вот это та фраза, которая… Мне постоянно кажется, что я её где-то слышала, но по-моему её не было… Бывают же такие вот расхожие фразы. Прости меня, моя любовь. Такой даже пафос некий… Знаешь, выходишь так :Good bye, my Love. Но на самом деле, она очень такая… искренняя. Ну, мне понравилось».

«Искала»

О процессе написания песни Земфира не рассказывала. На радиопередаче она говорила о процессе съёмки клипа на эту песню, который является одним из самых успешных в её клипографии: «Наверно я довольна процессом съёмки. Был один отличный кадр — я упала нечаянно. Надеюсь, что у режиссёра хватит ума вставить этот кадр.. Я нечаянно… Ну, там надо было сойти с девятки на Опель. Я поскользнулась и упала.. Я думаю, что это, ну, обязательно нужно вставить. Говорят, хорошо упала. Красиво. Зато естественно. Мы боремся за естественность».

«Не отпускай»

Земфира написала эту песню как воспоминание о своём кумире детства Дине Риде: «Я в пять лет ужасно любила Дина Рида, собиралась даже уехать в Америку — мама рассказывает. Очень переживала по поводу... ну-у-у, у него же там была трагедия, человек умер, но я не помню ни одной его песни. Но говорят, любила…»

«Лондон»

Живая версия песни была издана на сингле «Снег». Впоследствии, в песне была заменена аранжировка и вышла в качестве бонус-трека для альбома. «Она, действительно, была как песня — бесхозной. Мы называли её — „бесхозная песенюшка“. Первая версия вообще она была в стиле, м-м-м, да прости меня господи, jungle.. А позже на одном из саундчеков мы сыграли.. Просто эти пошли курить, волосатые.. А клавишник и гитарист сыграли.. Я говорю: „Ну вот отлично, давайте мы её сыграем в концерте..“ Я на этой песне, откровенно скажу, распеваюсь.. Мне приятно петь.. Потому что я не во всех своих песнях пою.. Вот. Где-то я декламирую, где-то я кричу, а вот в этой именно пою».

Отзывы 

В рецензии журнала «Салон Audio Video» отмечали, что «второй альбом во многом продолжает начатое первым: есть здесь и сильные эмоции, элементы эпатажа („Ненавижу“, „Искала“), и остросоциальные проблемы (на этот раз речь идёт о наркотиках — „Шкалят датчики“), и хлёсткий стёб („Созрела“), и тема любви-смерти („Хочешь?“). Новое — образ семьи, дома, родины. „Она читает в метро Набокова / Я сижу около / Верёвочкой связаны / Маме доказано / Самое главное“ („Доказано“) — такие автобиографические детали очень много говорят о характере самой артистки. И все так же режет одиночество: „Если бы можно в сердце поглубже вклеить портреты / Я на память оставлю свои сигареты…“ („Сигареты“). Ибо сигарета, как известно, человеку лучший друг, товарищ и брат. И все так же сильна надежда на счастье, на простое женское счастье в рамках отдельно взятой Вселенной („Прости меня, моя любовь“, „Не отпускай“)».

Сергей Ерёмин в Allmusic писал, что «альбом состоит из нескончаемых рефренов, сложных гармоний и смены тональностей» и на нём артистка показала свою изобретательность, сумев построить песни на двух нотах так, чтобы их невозможно было выкинуть из головы. В журнале Fuzz отмечали, что «лирическая составляющая этого альбома продолжает нервно-терпкую тенденцию первого. Становится окончательно очевиден факт, что Земфира одна такая, поскольку помимо таланта поэтического ей принадлежит трогательность по-детски чистого голоса». Алексей Мажаев в InterMedia писал: «„ПММЛ“ оказался жёстче, резче, разнообразнее, в нём можно более чётко разграничить суперхиты („Созрела“, „Хочешь“, „Город“, „Доказано“, „П. М. М. Л.“) и просто хорошие песни».

Комплектация и оформление 
Пластинка выпущена двумя изданиями: стандартное и коллекционное. Коллекционное отличается наличием бонус-трека «Лондон» и шестнадцатистраничного буклета, иллюстрированного фоторядом к каждой песне. На обложке альбома фотография Магнитогорска. Идея дизайна буклета так же, как и в случае с первой пластинкой, принадлежит Земфире.

Список композиций

Участники записи 
Ответственные за выпуск
 Земфира Рамазанова – вокал, музыка, лирика, акустическая гитара, продюсирование

Музыканты
 Вадим Соловьёв — гитара
 Сергей Миролюбов — клавиши, перкуссия
 Ринат Ахмадиев — бас
 Сергей Созинов — барабаны

Запись 
 Владимир Овчинников — режиссёр звукозаписи

Сведение 
 John Brough – режиссёр сведения
 Andrew Nichols – ассистент режиссёра

Мастеринг
 Ray Staff – режиссёр мастеринга

Технические данные 
 Запись – Тон-студия «Мосфильм» 
 Сведение — Whitfield Street Studio 
 Мастеринг — Whitfield Street Studio

Примечания

Ссылки 
 Zемфира. Прости меня, моя любовь (статья в журнале «Знамя» 2000, № 10)

Альбомы 2000 года
Альбомы Земфиры